Платово — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Платово — до 1992 г. название села Сарытау Курчумском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Платово — село в Советском районе Алтайского края.
 Платово — село в Завитинском районе Амурской области.
 Платово — село в Полтавском районе Омской области.
 Платово — хутор в Красносулинском районе Ростовской области.
 Платово — деревня в Суворовском районе Тульской области.

См. также 
 Боково-Платово
 Платов